Die Saison 2015/16 der Oberliga Westfalen war die 34. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die vierte nach ihrer Wiedereinführung durch den ausrichtenden Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 14. August 2015 mit dem Spiel zwischen der SpVgg Erkenschwick und dem TSV Marl-Hüls eröffnet.

Teilnehmer 
Für die Oberliga Westfalen hatten sich folgende Mannschaften qualifiziert:

 der Absteiger aus der Regionalliga West 2014/15: 
  Sportfreunde Siegen
 die 14 verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 2014/15: 

 die zwei Meister der beiden Staffeln der Westfalenliga 2014/15: 
  SC Paderborn 07 II (Staffel 1)
  TSV Marl-Hüls (Staffel 2)
 Sieger des Entscheidungsspiels der beiden Tabellenzweiten der beiden Staffeln der Westfalenliga 2014/15: 
  SV Schermbeck

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die Regionalliga West
Für den Aufstieg in die Regionalliga West waren der Erst- und Zweitplatzierte sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Oberliga Westfalen
Die zwei Tabellenletzten stiegen in die jeweilige Staffel der Westfalenliga ab. Bei drei bzw. vier Absteigern aus der Regionalliga West und den sonstigen übergeordneten Ligen in die Oberliga stiegen die drei bzw. vier Tabellenletzten zur Westfalenliga ab. Bei fünf oder mehr Absteigern aus der Regionalliga West und den sonstigen übergeordneten Ligen in die Oberliga stiegen die vier Tabellenletzten zur Westfalenliga ab. Die Voraussetzung hierfür war, dass zwei Vereine der Oberliga ihr Aufstiegsrecht in die Regionalliga wahrnahmen, ansonsten erhöhte sich die Zahl der Absteiger bis maximal auf sechs Mannschaften.
 Aufstieg in die Oberliga Westfalen
Aus den beiden Westfalenligen stiegen die beiden Meister auf.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stadien

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Für das Aufstiegsspiel zur Oberliga Westfalen qualifizierten sich die Vizemeister der beiden Westfalenliga-Staffeln. Das Spiel fand am 2. Juni 2016 im Stadion Im Baumhof in Sprockhövel statt. Der Vizemeister der Staffel 2, der 1. FC Kaan-Marienborn aus dem südwestfälischen Siegen, stieg nach einem 4:1-Sieg über den Delbrücker SC – seines Zeichens Vizemeister der Staffel 1 – erstmals in die Oberliga auf.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website der Oberliga Westfalen

2015
Oberliga Westfalen